Ри́чи Ко́стер — английский актёр кино, телевидения и театра.

Ричи Костер родился 1 июля 1967 года в Лондоне. Окончил школу Лэтимер в Эдмонтоне, Лондон. Затем учился в Гилдхоллской школе музыки и театра.

Начал свою карьеру на телевидении в 1997 году. Известен своими ролями Чечена в «Тёмном рыцаре» и Дитриха Бэннинга в «Смокинге». Также снимался в фильмах «Впусти меня. Сага», «Кибер», «Крид: Наследие Рокки» и других.

Фильмография

Озвучка в компьютерных играх 
 2007 — BioShock — Билл Макдонаг
 2003 — Midnight Club II — Блог

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Великобритании